PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
SIL-taalcode voor het Paiwaans, taal in Taiwan.
Een opzettelijke misspelling van "Own" (een gamersuitdrukking).